Миловка — название населённых пунктов в России:

 Миловка — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Миловка — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Миловка — усадьба на берегу Волги в селе Миловка Приволжского района Ивановской области.
 Миловка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Миловка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 
 Милювка
 Гмина Милювка